Mário Gil Fernandes (rođen 1982.), portugalski košarkaš
 Mário Fernandes (nogometaš) (rođen 1990.), ruski nogometaš brazilskog podrijetla